Nagasaki steht für:

 die Präfektur Nagasaki, eine der Präfekturen Japans
 Nagasaki, die Präfekturhauptstadt
 Nagasaki (Tokio), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Tokio (1932 eingemeindet nach Tokio (Stadt), heute Toshima)
 Nagasaki (Klan), eine Adelsfamilie
 Nagasaki (Schriftart), eine Schriftart
 (5790) Nagasaki, einen Hauptgürtelasteroiden
 Nagasaki (Lied), Lied von Harry Warren und Mort Dixon 

Nagasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kento Nagasaki (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Miyu Nagasaki (* 2002), japanische Tischtennisspielerin
 Toshiaki Nagasaki († 2012), japanischer Theaterdirektor